Louis Janssens-Smits, (1832-1884), een Belgisch industrieel en katholiek politicus
 Louis Janssens (theoloog) (1908-2001), een Leuvens theoloog
 Lode (Louis) Janssens (1913-1978), een Belgisch beroepswielrenner